Флаг муниципального образования города Бра́тска Иркутской области Российской Федерации является официальным символом муниципального образования города Братска, отражающим его исторические, культурные, национальные и иные традиции и особенности.

Флаг утверждён 8 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3527.

Целями использования флага города являются повышение престижа и узнаваемости муниципального образования города Братска, воспитание уважения к его исторической памяти, сохранение гражданского мира.

Описание 
Первое описание флага Братска было утверждено 8 июня 2007 года решением Думы города Братска № 335/г-Д:

«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением высоты к ширине 2:3 (с воспроизведением композиции герба города Братска), рассечённое по вертикали, в центре, утроенным выщербленным столбом голубого цвета (составляющий 0,2 длины флага), на два поля: красное (0,4 длины флага) и зелёное (0,4 длины флага). Между тремя частями утроенного столба находятся жёлтые просветы. Поверх утроенного столба (в центральной части флага и столба), расположено солнце (жёлтого цвета), которое имеет восемь (сияющих) лучей света и восемь „огненных“ волнистых лучей. Диаметр солнца составляет 0,43 высоты полотнища».

28 сентября 2007 года, рассмотрев рекомендательное письмо Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 5 сентября 2007 года № А62-2-328, решением Думы города Братска № 360/г-Д, были внесены изменения в описание флага:

«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее герб города Братска (состоящее из трёх вертикальных полос — красного (у древка, шириной 2/5 длины полотнища), синего (в центре, шириной 1/5 длины полотнища) и зелёного цветов; синяя полоса волнисто выщерблена, окантована тонкими полосами жёлтого цвета и несёт на себе две тонких жёлтых полосы, каждая из которых повторяет одну из полос окантовки. В центре полотнища — солнце жёлтого цвета с шестнадцатью чередующимися прямыми и пламенеющими лучами, диаметр которого составляет 0,43 ширины полотнища)».

Решением думы города Братска от 27 ноября 2015 года № 202/г-Д, были изменены цвета флага — центральной полосы с синего на голубой и полосок её окантовки с жёлтого на белый:

«Флаг города Братска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос: красного (у древка), голубого (посередине) и зелёного цветов, ширины которых соотносятся как 2:1:2; средняя полоса выщерблена, ограничена тонкими полосками белого цвета, каждая из которых в пределах средней полосы дублируется ещё одной такой же белой полоской; в центре полотнища — солнце жёлтого цвета (диаметром 0,43 ширины полотнища) с шестнадцатью сужающимися наружу чередующимися лучами: прямыми и пламенеющими».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением солнца